Bedfordia (libel), geslacht van waterjuffers
Bedfordia (plant), geslacht van planten uit de composietenfamilie